Il Queen's Club Championships 2002 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata la 100ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2002.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dal 10 al 16 giugno 2002.

Campioni

Singolare 

 Lleyton Hewitt ha battuto in finale  Tim Henman 4–6, 6–1, 6–4

Doppio 

 Wayne Black /  Kevin Ullyett hanno battuto in finale  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny 7–6 (7–5), 3–6, 6–3

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 2002